Questa voce raccoglie i prenomi (ossia i nomi propri di persona) estensivamente usati nella lingua italiana, elencandoli alfabeticamente in una tabella che permette il confronto fra forma maschile e femminile e include le varianti più importanti; i nomi con forma sia maschile sia femminile sono ordinati secondo la prima.

L'elenco è suddiviso, per ragioni di praticità di gestione, in due parti: quella contenuta nella presente voce include i nomi comincianti con le lettere dalla A alla L; la restante parte si trova in Prenomi italiani (M-Z).

A

B

C

D

E

F

G

I

J

L

Note 

 a: 
 b: 
 c: 
 d: 
 e: 
 f: 
 g: 

Italiani (A-L)
Italiani (A-L)
Prenomi italiani